Otumba (stad), Mexicaanse stad met als volledige naam Otumba de Gómez Farías
Otumba (gemeente), gemeente waartoe deze stad behoort
Otumba (geslacht), een geslacht van doornsprinkhanen